Präservativ ist:

 ein anderes Wort für Schutz
 ein Synonym für Kondom

Siehe auch: